FUD est un sigle qui peut désigner :
 Fear, uncertainty and doubt, technique rhétorique utilisée dans la vente, le marketing, les relations publiques et le discours politique.
 fud, code ISO 639-3 du futunien.